Culbertson ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Culbertson (* 1973), US-amerikanischer Jazz- und Funkmusiker
 Ely Culbertson (1891–1955), US-amerikanischer Bridge-Experte
 Frank Lee Culbertson (* 1949), US-amerikanischer Astronaut

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Culbertson (Montana), Ort im Roosevelt County, Montana
 Culbertson (Nebraska), Ort im Hitchcock County, Nebraska
 Culbertson (Pennsylvania), Ort im Franklin County, Pennsylvania

im NRHP gelistete Objekte:

 Culbertson House, in Ashland, Kentucky, ID-Nr. 79003560
 Culbertson Kiln, in Princeton, Arkansas, ID-Nr. 75000382
 Culbertson Mansion, in New Albany, Indiana, ID-Nr. 74000019
 Culbertson-Harbison Farm, in Nyesville, Pennsylvania, ID-Nr. 80003499
 Culbertson-Head Farmstead, in Palmyra, Missouri, ID-Nr. 08000838

Siehe auch:

 Culberson